6 miejscowości w Hiszpanii:

 El Pla – miejscowość w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Alt Empordà, w gminie Cabanes
 El Pla – miejscowość w Katalonii, w prowincji Lleida, w comarce Baixa Cerdanya, w gminie Prats i Sansor
 El Pla – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Vallès Oriental, w gminie Lliçà de Vall
 El Pla – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Santa Susanna
 El Pla – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Vallès Oriental, w gminie Sant Antoni de Vilamajor
 El Pla – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Vallès Oriental, w gminie Sant Pere de Vilamajor